Supersonicspeedfreaks è il terzo album in studio dei Witche's Brew, pubblicato nel 2012 dalla Black Widow Records.

Il disco 
Quest'album presenta i Witche's Brew con una formazione inedita. Ricky Dal Pane, già voce solista dei Buttered Bacon Biscuits assume il ruolo di cantante per la quasi totalità dei brani del disco.
Altri artisti prendono parte al progetto: Martin Frederick Grice (Delirium), Paolo Negri (Wicked Minds), Steve Sylvester (Death SS, Sancta Sanctorum), J.C. Cinel (ex Wicked Minds), Nik Turner (Hawkwind).

Tracce

Tracce bonus della versione CD
 Supersonic Wheelchair

Formazione 
 Mirko Zonca - basso
 Mirko Bosco - chitarra
 Frankie Brando - batteria
 Ricky Dal Pane - voce (in Vintage Wine, What d'You Want from Me, Tell Me Why e Supersonic Wheelchair)
 Nik Turner - flauto, voce (in Children of the Sun)
 Steve Sylvester - voce (in Make Me Pay)
 J.C. Cinel - voce (in Magic Essence)
 Paolo Negri - organo Hammond (in Vintage Wine), sintetizzatore (in What d'You Want from Me), moog (in Magic Essence)
 Martin Frederick Grice - sax (in Vintage Wine)